Fuhai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fuhai Xian, härad, Xinjiang, 
 Fuhai Jiedao, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar